GHR steht für:
 Growth Hormone Receptor, siehe Somatotropin-Rezeptor
 Gardehusarregimentet
 Grund-, Haupt- und Realschule, kombinierte Schulform in Deutschland

ghr steht für:
 Madhya (ISO-639-3-Code), Sprachvarietät der Central zone des Hindi-Sprachgürtels in Indien

Abkürzung